|-
| (62001) 2000 RK36||||3 вересня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (62002) 2000 RT37||||4 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62003) 2000 RB38||||5 вересня 2000||Обсерваторія Квістаберг||Астероїдний огляд Уппсала-DLR
|-
| (62004) 2000 RG38||||5 вересня 2000||Обсерваторія Квістаберг||Астероїдний огляд Уппсала-DLR
|-
| (62005) 2000 RP38||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62006) 2000 RQ38||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62007) 2000 RP39||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62008) 2000 RR39||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62009) 2000 RX39||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62010) 2000 RX40||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62011) 2000 RG41||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62012) 2000 RJ41||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62013) 2000 RM41||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62014) 2000 RJ42||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62015) 2000 RN42||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62016) 2000 RP42||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62017) 2000 RR42||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62018) 2000 RV42||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62019) 2000 RQ44||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62020) 2000 RT45||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62021) 2000 RL46||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62022) 2000 RA48||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62023) 2000 RQ48||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62024) 2000 RF50||||5 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62025) 2000 RQ50||||5 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62026) 2000 RZ50||||5 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62027) 2000 RW52||||4 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62028) 2000 RE53||||1 вересня 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (62029) 2000 RD55||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62030) 2000 RK56||||6 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62031) 2000 RS56||||5 вересня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (62032) 2000 RG58||||7 вересня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (62033) 2000 RC59||||7 вересня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (62034) 2000 RE60||||8 вересня 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (62035) 2000 RC62||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62036) 2000 RJ62||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62037) 2000 RQ62||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62038) 2000 RX63||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62039) 2000 RZ63||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62040) 2000 RA64||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62041) 2000 RD65||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62042) 2000 RF65||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62043) 2000 RH65||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62044) 2000 RU65||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62045) 2000 RV65||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62046) 2000 RA66||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62047) 2000 RE66||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62048) 2000 RC67||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62049) 2000 RH67||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62050) 2000 RM67||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62051) 2000 RV68||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62052) 2000 RA69||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62053) 2000 RB69||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62054) 2000 RD69||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62055) 2000 RF69||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62056) 2000 RS69||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62057) 2000 RY69||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62058) 2000 RN70||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62059) 2000 RO70||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62060) 2000 RB71||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62061) 2000 RU71||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62062) 2000 RV71||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62063) 2000 RA72||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62064) 2000 RA73||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62065) 2000 RH73||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62066) 2000 RM73||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62067) 2000 RG74||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62068) 2000 RF75||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62069) 2000 RK76||||4 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62070) 2000 RC77||||7 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 62071 Воеґтлі (Voegtli)||||8 вересня 2000||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (62072) 2000 RD78||||9 вересня 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (62073) 2000 RX78||||10 вересня 2000||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (62074) 2000 RL79||||8 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62075) 2000 RO79||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62076) 2000 RH80||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62077) 2000 RE81||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62078) 2000 RS81||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62079) 2000 RX81||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62080) 2000 RG82||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62081) 2000 RS82||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62082) 2000 RZ82||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62083) 2000 RF84||||2 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (62084) 2000 RA86||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62085) 2000 RO87||||2 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (62086) 2000 RY87||||2 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (62087) 2000 RC88||||2 вересня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (62088) 2000 RY88||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62089) 2000 RM89||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62090) 2000 RR91||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62091) 2000 RW91||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62092) 2000 RM92||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62093) 2000 RQ92||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62094) 2000 RU92||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (62095) 2000 RW92||||3 вересня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (62096) 2000 RF94||||4 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (62097) 2000 RJ94||||4 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (62098) 2000 RO94||||4 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (62099) 2000 RP94||||4 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (62100) 2000 RA95||||4 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|}

Див. також 
 Список астероїдів

62000